Royce je anglické příjmení:

 Henry Royce (1863-1933) – spoluzakladatel firmy Rolls-Royce
 Josiah Royce (1855-1916) – americký filosof